L'Agence était une émission de radio à but humoristique diffusée tous les dimanches de 11h à 12h30 sur La Première de  à . Cette émission, remplaçant La Soupe, est présentée par Michèle Durand-Vallade, accompagnée d'« agents » et relate l'actualité récente.

L'Agence a été remplacée par "Les Beaux parleurs", émission de débat présentée par Michel Zendali.

Principe 
L'émission est censée se dérouler dans un « centre de contrôle du monde » (fictif) dirigé par une agence de renseignement quelque part en Suisse romande. Cette agence est présidée par la tyrannique Michelle Durand-Vallade. 
Les « Agents » (qui sont en réalité des humoristes suisses) « kidnappent » chaque semaine un invité ayant participé à l'actualité récente. Ils ont pour but de décider si le « prisonnier » (l'invité) doit rester dans les geôles de l'Agence ou s'il doit être relâché. 
Lorsqu'ils interrogent l'invité, les Agents sont souvent interrompus par une alarme avertissant qu'un événement (fictif) important vient de se produire.

« Pourquoi ? Parce que ! » 
Chaque semaine, durant l'émission, une rubrique intitulée « Pourquoi? Parce que! » est présentée. C'est une « leçon de citoyenneté » qui démontre avec humour la supériorité de la Suisse par rapport au reste du monde.

L'Hymne 
Au début de chaque émission, les Agents entonnent l'Hymne de l'Agence, durant lequel Michèle Durand-Vallade chante quelques vers à propos de l'invité ajoutés aux paroles habituelles qui disent :
Agents réveillez-vous,
Debout, debout !On a besoin de nous,Debout Agents, debout !
Le monde n'a pas de sens,
Sans l'action de l'Agence,
Car nous vous surveillons pour vot' tranquillité. (bis)
[ici s'ajoutent les quelques vers de Michèle Durand-Vallade]
Agents réveillez-vous,
Debout, debout !Il n'y en a point comme nous,Debout Agents, debout !
Le monde n'a pas de sens,
Sans l'action de l'Agence,
Car nous vous surveillons pour votre liberté. (bis)

Animateurs 
De nombreux humoristes suisses font partie de l'Agence, en particulier les anciens animateurs de La Soupe. Parmi ces Agents, on trouve :
 Thierry Meury
 Nathanaël Rochat
 Christophe Bugnon
 Nicolas Haut
 Vincent Kohler
 Christian Denisart
 Gaspard Boesch
 Sandrine Viglino
 Aurélie Candaux
 Thomas Wiesel
 Guy Schrenzel
 Et bien d'autres…

Invités 
Chaque semaine, des acteurs de l'actualité récente sont invités sur le plateau de l'Agence. Parmi eux, on trouve :
 Christian Lüscher
 Yvan Perrin
 Michel Pont
 Bertrand Picard
 Denis Oswald
 Charles Beer
 Dominique von Burg
 Christian Varone
 Oskar Freysinger
 Et encore bien d'autres…

Références

Lien externe 
 Site officiel

Émission de radio depuis la Suisse
Émission humoristique de radio
Émission sur La Première (Suisse)